Schwanert ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann August Schwanert (1823–1886), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Hugo Schwanert (1828–1902), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schwaner